YX steht für:
 Midwest Airlines nach dem IATA-Code
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden

YX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Attika
 Großbritannien: Beverley
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Abkürzung